Zeigen steht für:

 Zeigen, Bezugnahme auf Personen, Gegenstände, Orte und Zeiten im Kontext sprachlicher Äußerungen, siehe Deixis

Siehe auch:
 Auge zeigen
 Courage zeigen
 Gesicht Zeigen!
 Zähne zeigen
 Territion (Zeigen der Instrumente)
 Uhrzeiger
 Zeigestock
 Zeigefinger
 Zeigegerät